Никола од Грчке и Данске (; Атина, 22. јануар 1872 — Атина, 8. фебруар 1938) је био син грчког краља Ђорђа I.

Биографија 
Рођен је у грчкој краљевској породици као трећи син и четврто дете тада владајућег грчког краља Ђорђа I (1845-1913) и Олге Константиновне (1851—1926). Деда по оцу му је био дански краљ Кристијан IX, а баба Лујза од Хесен-Касела. Мајка му је била из руске императорске породице, њени родитељи су били отац Константин Николајевич, други син императора Николаја I, и мајка Александра од Саксе-Алтенбурга.

Да би га фамилија разликовала од рођака, руског императора Николаја II, звали су га „Грк Ники“. Био је талентовани сликар и често потписивао своје радове са „-{Nicolas Leprince}-“.

Брак 
Оженио се 29. августа 1902. у Царском Селу у Русији великом кнегињом Јеленом Владимировном (1882—1957), ћерком великог кнеза Владимира Александровича и Марије Павловне Мекленбурске, једином сестром каснијег претендента на руски престо Кирила Владимировича.

Јавни живот 
Заједно са старијом браћом Константином и Ђорђем помагао је у организацији Летње олимпијске игре 1896. првих у новој историји. Био је председник пододбора за стрељаштво.

Током 1913. године нашао се у контроверзној позицији после атентата на његовог оца краља Ђорђа I. Он је убиство краља описао као инструмент немачке тајне службе, ова теорија је наљутила нову краљицу, његову снаху Софију од Пруске.

Отац му је завештао Краљевско позориште Грчке које је Никола пренео на грчку државу 1935. године. Био је пријатељ са Георгом Симитисом и кум његовом сину, каснијем социјалистичком премијеру, Костасу Симитису.

Преминуо је у Атини 8. фебруара 1938. године. Сахрањен је у Татој палати код Атине у гробници грчке краљевске породице.

Породично стабло

Породица

Супружник

Деца

Литература 
 Мала енциклопедија Просвета, четврто издање, 1986.

Спољашње везе 

Рођени 1872.
Умрли 1938.
Грчка краљевска породица
Атињани